Cronologia degli incontri partite della nazionale di pallacanestro femminile dell'Italia dal 1930 al 1990.

1930-1940

1930

1938

1941-1950

1942

1948

1949

1950

1951-1960

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961-1970

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971-1980

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981-1990

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Note

Bibliografia 
 
 

Incontri 1930